DMS steht für:
 Deadline Monotonic Scheduling, ein Scheduling-Verfahren in der Informatik
 Dealer-Management-System, ein IT-System als Plattform für alle Prozesse eines Fahrzeughändlers (Fahrzeug-Bestellung, Konfigurator etc.)
 Defense Message System, ein Kommunikationssystem des US-Verteidigungsministeriums
 Degree, Minutes, Seconds (Grad, Minuten, Sekunden), Darstellungsform geographischer Koordinaten
 Dehnungsmessstreifen, Messwiderstand zur Dehnungsmessung
 Derma-Membran-Struktur, eine im Zusammenhang mit Cremes und Salben verwendete Bezeichnung für eine hautähnliche Struktur (Medizin)
 Deutsche Mannschaftsmeisterschaften Schwimmen, entspricht den Bundesligen in den Ballsportarten
 Deutsche Maschinen- und Schiffbau AG, Schiffbauunternehmen in Rostock
 Deutsche Möbelspedition, bundesweite Kooperation mittelständischer Möbeltransportbetriebe
 Deutsche Mundgesundheitsstudie
 Deutsches Medienschiedsgericht
 Diffuse mesangiale Sklerose, eine Form der Glomerulopathie, einer Nierenerkrankung
 Digital Management Solutions, DMS EXPO, Titel einer jährlichen Messe und Konferenz in Köln
 Dimethylsulfamid, eine chemische Verbindung
 Dimethylsulfat, eine chemische Verbindung
 Dimethylsulfit, eine chemische Verbindung
 Dimethylsulfid, eine chemische Verbindung
 Dimethylsulfon, eine chemische Verbindung
 Diplommittelschule, eine Schulart auf dem sekundären Level
 Disk Masher System, eine auf dem Amiga benutzte Komprimierungsmethode, um Images von Disketten zu komprimieren.
 Dissertationsmeldestelle erfasst und koordiniert die in Österreich, der Schweiz und der Bundesrepublik Deutschland durchgeführten Dissertationsvorhaben im Bereich Musikwissenschaft
 DMS-Kontrolle, ein klinisches Diagnoseverfahren zur Untersuchung der Durchblutung, Motorik und Sensibilität
 Dokumentenmanagement-System, datenbankgestützte Verwaltung elektronischer Dokumente
 Dorset Motor Services, ehemaliger britischer Automobilhersteller
 DioxinMonitoringSystem, ein Gerät zur Emissionsmessung
 Bahnhof Meinersdorf (Erzgeb) (DS100-Code)
 Drehmomentschlüssel

dms steht für:
 Dampelas (ISO-639-3-Code), malayo-polynesische Sprache auf Sulawesi

Abkürzung